Al-Nassr, voetbalclub uit Riyad, Saoedi-Arabië
 Al-Nasr SC, voetbalclub uit Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
 Al Nasr (Qatar), voetbalclub uit Qatar
 Al-Nasr Benghazi, voetbalclub uit Libië

Zie ook
 Nasr (auto), Egyptische automobielfabriek